Sospesa – album di Antonella Ruggiero del 1999
 Sospesa – singolo di Malika Ayane del 2008

Altri progetti